Энаннатум:

 Энаннатум I — правитель (энси) шумерского государства Лагаш, правил приблизительно во 2-й половине XXV века до н. э.
 Энаннатум II — правитель (энси) шумерского государства Лагаш, правил приблизительно в 2340 — 2334 годах до н. э.